Battaglia di Montjuïc (1641) – combattuta il 26 gennaio 1641 nell'ambito della Sollevazione della Catalogna
Battaglia di Montjuïc (1705) – combattuta il 13-17 settembre 1705 nell'ambito della guerra di successione spagnola